Morphing, het geleidelijk overvloeien van de ene afbeelding in een andere
Morph (album), het derde album van cabaretduo Yentl en de Boer
Morph (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics
Morph (dieren), een bepaald type van een diersoort dat door fokken in gevangenschap wordt bereikt